Câlnic se poate referi la una din următoarele localități din România:

 Câlnic, Alba, reședința comunei cu același nume
 Câlnic, Caraș-Severin
 Câlnic, Gorj, reședința comunei cu același nume

Vezi și 
 Râul Câlnic (dezambiguizare)

 Poșta Câlnău, Buzău

Toponime românești